Can Cuiàs steht für:

 eine Ortslage in der Stadt Montcada i Reixac, Katalonien, Spanien
 Can Cuiàs (Metro Barcelona), U-Bahnhof der Metrolinie 11 (Barcelona)